Tarrant peut notamment faire référence à un patronyme ou un toponyme.

Patronyme 
 Chris Tarrant (1946), animateur britannique ;
 Margaret Tarrant (1888-1959), autrice et illustratrice anglaise de livres pour enfants
 Matthew Tarrant (1991), rameur britannique.

Toponyme 
 Tarrant, ville de l'Alabama ;
 Comté de Tarrant, au Texas ;
 plusieurs villages du North Dorset, au Royaume-Uni, comprennent Tarrant dans leur nom.

Autres 
 Tarrant Tabor, un bombardier.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis